Pertusaria är ett släkte av lavar. Pertusaria ingår i familjen Pertusariaceae, ordningen Pertusariales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pertusaria